ima više značenja.

 ABHD5, enzim
 Kadmijum sulfid, -{CdS}-